Carl Kuntze, Nederlands roeier
Carl Erich Eberhard Kuntze, Nederlands burgemeester
Otto Kuntze, Duits botanicus, standaardafkorting: Kuntze
Walter Kuntze, Duits generaal